Кливлендские культурные сады () — коллекция общественных садов в парке Рокфеллера в Кливленде, США. Сады расположены на Восточном бульваре и Мартин Лютер Кинг Драйв. Есть 33 различных сада, каждый из которых посвящен группе иммигрантов в городе. В 2019 году на Аллее славы Русского культурного сада был открыт новый памятник — бюст космонавта Юрия Гагарина.

Сады 

 Британский сад (1916)
 Еврейский сад (1926)
 Немецкий сад (1929)
 Итальянский сад (1930)
 Словацкий сад (1932)
 Словенский сад (1932)
 Венгерский сад (1934)
 Польский сад (1934)
 Американский сад (1935)
 Чешский сад (1935)
 Сад мира народов (1936)
 Литовский сад (1936)
 Русинский сад (1939)
 Ирландский сад (1939)
 Греческий сад (1940)
 Украинский сад (1940)
 Финский сад (1958)
 Эстонский сад (1966)
 Румынский сад (1967)
 Афро-американский сад (1977)
 Китайский сад (1985)
 Индийский сад (2005)
 Латвийский сад (2006)
 Азербайджанский сад (2008)
 Сербский сад (2008)
 Армянский сад (2010)
 Сирийский сад (2011)
 Хорватский сад (2012)
 Албанский сад (2012)
 Турецкий сад (2016)
 Русский сад (2018)
 Эфиопский сад (2019)
 Ливанский сад (2019)

Примечания

Ссылки 
 Кливлендские культурные сады 
 Сад армянской культуры в Кливленде , Армянский музей Москвы

Сады и парки по алфавиту
Кливленд